Владимир Григорьевич Непе́вный (16 августа, 1965, Одесса) — российский режиссёр, сценарист.

Биография 
В 1989 году окончил механико-математический факультет Одесского университета и в том же году поступил на театроведческий факультет ЛГИТМиКа, ныне Российская академия театрального искусства в Санкт-Петербурге, который окончил в 1997 году.

С 1996 года по 2002 работал в Кинокомпании СТВ. В течение 1996—1999 годов — режиссёр программы «Линия кино» на телеканале ОРТ. В 1999 году программа получила приз фестиваля «Белые столбы» (Госфильмофонд), как лучшая передача о кино.

Сотрудничает с кинокомпаниями «СевЗапКино», «СТВ», «Никола-фильм», «Ленфильм» и др. Куратор кинофестиваля «А-кино» в саду Фонтанного дома (Музей Анны Ахматовой).

Жена — художница Наталья Манелис.

Общественная позиция 
В 2014 году подписал письмо российских кинематографистов украинским коллегам «Мы с вами!».

Режиссёрские работы 
  — Как снимался «Брат-2» (совместно с Тобином Обером)
  — Сны об Альфеони (о мультипликаторе и художнике Александре Алексееве, фестивали в Чикаго, Петербурге, Монреале, номинация «Лавр» за лучший дебют)
  — Все Вертовы (фестивали в Триесте, Локарно, Иерусалиме и т. д.,номинация «Лавр» за лучший документальный фильм)
  — Братья Васильевы (посвящён братьям Васильевым)
  — Кира  (посвящён Кире Муратовой; диплом жюри фестиваля «Послание к человеку», президентский приз фестиваля «Чистые грёзы», спец. показы на фестивалях в Риге, Висбадене)
  — Курёхин (спец. показы на фестивалях «Послание к человеку» и «Кинотавр»)
  — Веселый сантехник  (Лейпциг, участник финала INPUT-2005, Сан-Франциско).
  — Александр Володин. Печальный марафон (приз «Золотой бубен» телевизионного фестиваля в Ханты-Мансийске)
  — Мой дед — Александр Галич (цикл канала «Культура» «Больше, чем любовь»)
  — Малахитовая лодка, На грани жизни (сериал «100 лет подводному флоту России»)
  — Иля+Маруся. Письма о любви (Илья Ильф и Маруся Тарасенко, цикл канала «Культура» «Больше, чем любовь») - фестиваль ART-FIFA-2007 (Монреаль), Docu-arts (Берлин), Point of view (Испания)
  — Зощенко. Брак (цикл канала «Культура» «Больше, чем любовь»)- фестиваль ART-FIFA-2008 (Монреаль)
  — Ив Монтан и Симона Синьоре. Из России с любовью (цикл канала «Культура» «Больше, чем любовь»)
  — Победительницы — спецпроект, 5 канал-Санкт-Петербург
  — Комедиантка (Ольга Антонова)
  — Виктор Шкловский и Роман Якобсон. Жизнь, как роман  (диплом за лучший сценарий на фестивале «Послание к человеку», Санкт-Петербург)
  — Марк Бернес. Я расскажу вам песню
  — Академик Урванцев. Колумб русского севера
  — Станислав Ростоцкий и Нина Меньшикова. Моя главная роль это — жена! (цикл канала «Культура» «Больше, чем любовь»)
  — Анна Ахматова и Артур Лурье. Слово и музыка
  — Клятва Гиппократа (участник короткометражного конкурса «Кинотавр-2011»)
  — Пришелец  (приз гильдии киноведов и кинокритиков России и кинопрессы, приз Российского государственного архива кинофотодокументов на фестивале «Россия», Екатеринбург, приз зрительских симпатий на фестивале «Сибирь», Омск, диплом жюри фестиваля «Литература и кино», Гатчина, «За оригинальность кинематографического языка»))
  — Паустовский. Последняя глава
  — видео для концертного исполнения «Иоланты» в Смольном соборе (совместно с Натальей Манелис), видео для спектакля «Вино из одуванчиков или Замри» (ТЮЗ, режиссёр А. Шапиро)
 2014 — Портрет, или Как художник Арон Зинштейн пришёл к поэту Виктору Сосноре
  — ГЭСЛО. «Исчезнувшая» экспедиция  (приз оргкомитета фестиваля «Море зовёт»; диплом 1й степени Красноярского международного фестиваля; победитель в номинации «Морская история России» — фестиваль «Человек и море», Владивосток; один из лидеров зрительского голосования на фестивале «Россия», Екатеринбург; участник фестивалей «КинЗа», Тюмень; «Волоколамский рубёж», Волоколамск; «Сталкер», Москва; Специальный приз «За честный взгляд на Арктику» на фестивале «Arctic Open», Архангельск); приз фестиваля "Дворянский мир" за "высокое художественное решение и возвращение забытых имен неутомимых первооткрывателей, чье мужество и героические свершения приумножили славу исследователей Крайнего Севера"
 2016 — Книги, ангелы, города Саши фон Хагемейстера
  — Кому это нужно, игровой короткометражный фильм по пьесе Л. Петрушевской (участник фестивалей «Зеркало», Плёс; «Киношок», Анапа; 1го Екатеринбургского российского фестиваля)
 2016 — Дрейден-сюита  (фильм открытия фестиваля «Кинопроба», Екатеринбург)
  — Валерий Кошляков. Элизиум.
  — Гайворонский: мимолётности (фестивали «А-кино», «Послание к человеку» (Санкт-Петербург), Международный фестиваль документального и антропологического кино в Пярну, фестиваль «Саратовские страдания», программа «Саратов — открытый город»)
 2018 — Родные (Tallinn Black Nights film festival, Concorto Film Festival, Италия)
  — «Кулаков великого предела»  (диплом Жюри киноведов и кинокритиков на фестивале «Сталкер», Москва, программа «Мир искусств» 41-го Московского международного фестиваля, фестиваль «А-кино», Санкт-Петербург, Азоло арт фильм фестиваль, Италия, «Окно в Европу», Выборг, Arctic open, Архангельск)
 2019 — Ковчег. Арт-центр на Пушкинской
2021 - Собутыльник-онлайн
2021 - История одной командировки
2021 - Любовь Мироновна Вовси: “Жизнь была хорошая, но немилосердная...”

Примечания

Ссылки 
Персональный сайт  

 «Доплясавший своё пред ковчегом…» 
 Из тени в свет перелетая 
 Кому это нужно: о документальном кино 
 Режиссёр Владимир Непевный о фильме про композитора Вячеслава Гайворонского 
 Владимир Непевный: «Снимать кино о своих близких совсем не просто» 

Выпускники Одесского университета
Подписавшие обращение «Мы с вами!» КиноСоюза